ТФФ — многозначная аббревиатура:
 ТФФ — твёрдофазная ферментация
 ТФФ — тетрафенилфосфоний
 ТФФ — трифенилфосфат
 ТФФ — трифенилфосфин
 ТФФ — трифторметансульфофторид
 ТФФ — Турецкая федерация футбола
 ТФФ — тяжёлая фенольная фракция

См. также 
  — аббревиатура латиницей